Campyloderes kergelensi är en djurart som tillhör fylumet pansarmaskar, och som beskrevs av Carl Zelinka 1913. Campyloderes kergelensi ingår i släktet Campyloderes och familjen Centroderidae.

Artens utbredningsområde är Södra Ishavet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pansarmaskar
kergelensi